Jay Gruden – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 Jon Gruden – allenatore di football americano statunitense
 Mirko Gruden – allenatore di calcio e calciatore italiano